Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Igor Zelenay che hanno battuto in finale Abdul-Hamid Makhkamov e Dmitrij Tomaševič 7-5, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko /  Orest Tereščuk (semifinali)
 Viktor Bruthans /  Branislav Sekáč (semifinali)

 Karol Beck /  Igor Zelenay (Campioni)
 Artem Derepasko /  Michail Elgin (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2001